Андрей Боголюбов:
 Боголюбов, Андрей Алексеевич (1805—1879) — медицинский инспектор варшавского военного округа; тайный советник. 
 Боголюбов, Андрей Андреевич (1841—1909) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов, губернатор Закаспийской области.